Нове Мјесто може бити:

 Нове Мјесто (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република
 Нове Мјесто (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република